

Оук-Гроув — місто, штат Алабама
 Оук-Гроув — місто в окрузі Керролл, штат Арканзас
 Оук-Гроув — місто, штат Кентуккі
 Оук-Гроув — місто в окрузі Вест-Керролл, штат Луїзіана
 Оук-Гроув — місто, штат Міннесота
 Оук-Гроув — місто в окрузі Джексон, штат Міссурі
 Оук-Гроув — місто в окрузі Кофман, штат Техас
 Оук-Гроув — місто в окрузі Беррон, штат Вісконсин
 Оук-Гроув — місто в окрузі Додж, штат Вісконсин
 Оук-Гроув — місто в окрузі Пієрс, штат Вісконсин
 Оук-Гроув — місто в окрузі Поні, штат Оклахома
 Оук-Гроув — селище, штат Іллінойс
 Оук-Гроув — переписна місцевість, штат Орегон
 Оук-Гроув — переписна місцевість, штат Південна Кароліна
 Оук-Гроув — переписна місцевість в окрузі Самнер, штат Теннессі
 Оук-Гроув — переписна місцевість в окрузі Вашингтон, штат Теннессі
 Оук-Гроув — переписна місцевість в окрузі Лаудун, штат Вірджинія